Пенсакола:

 Пенсакола (горы) — горы в Антарктиде;
 Пенсакола (народ) — этническая группа американских индейцев;
 Пенсакола (Флорида) — город в США.
 Пенсакола (залив) — залив на побережье Мексиканского залива
 USS Pensacola (CA-24) — тяжёлый крейсер ВМФ США с 1929 по 1945 года
 Тяжёлые крейсера типа «Пенсакола» — тип тяжёлых крейсеров флота США.